Lecaudey ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Lecaudey (* 1962), französischer Organist
 Lou Lecaudey (* 1990), französischer Jazzmusiker